Dieng peut désigner :

Toponyme 
 le plateau de Dieng, un plateau d'Indonésie situé dans le centre de Java ;

Patronyme 
 Adama Dieng (1950-), juriste sénégalais ;
 Amadou Abdoulaye Dieng (1932-2018), officier général sénégalais ;
 Bamba Dieng (2000-), footballeur sénégalais ;
 Cheikh Abass Dieng (1985-), footballeur sénégalais ;
 Fatou Dieng (1985-), joueuse de basket-ball franco-sénégalaise ;
 Lamine Dieng (1951-2021), joueur de football sénégalais ;
 Lamine Dieng (1981-2007), Français mort d'une interpellation policière ;
 Madieng Khary Dieng (1932-2020), homme politique sénégalais ;
 Mame Younousse Dieng (1939-2016), femme de lettres sénégalaise ;
 Massaër Dieng (1976-2012), scénariste et réalisateur sénégalais ;
 Ndeye Khady Dieng (1994-), joueuse de basket-ball sénégalaise ;
 Oumar Dieng (1972-), footballeur français ;
 Ousmane Dieng (2003-), joueur de basket-ball français ;
 Ousmane Sakal Dieng (19?-), joueur de Scrabble sénégalais ; 
 Ousmane Tanor Dieng (1947-2019), homme politique sénégalais ;
 Rose Dieng-Kuntz (1956-2008), scientifique sénégalaise ;
 Seny Dieng (né en 1994), gardien de football sénégalais ;
 Coumba Dieng Sow, agroéconomiste, fonctionnaire internationale sénégalaise. 

Homonymie de patronyme